Oliveira de Frades, concelho no Distrito de Viseu, região Centro e sub-região do Dão-Lafões, Portugal
 Frades (Póvoa de Lanhoso), freguesia portuguesa do concelho de Póvoa de Lanhoso, Portugal
 Frades (Galiza), município da Galiza, Espanha
 Frades de la Sierra, município de Castela e Leão, Espanha
 Ordem dos Frades Menores Capuchinhos - uma ordem religiosa
 Ilha dos Frades, ilha localizada nas proximidades de Salvador, na Bahia
 Valado dos Frades
 Rio dos Frades
 Cachoeira dos Frades

Ver também 

Desambiguação